Florian Sotoca (Narbona, Francia, 25 de octubre de 1990) es un futbolista francés. Juega de delantero y su equipo actual es el Lens de la Ligue 1 de Francia.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 18 de octubre de 2020 (no incluye encuentros por equipos reserva).

Referencias

Enlaces externos 
 Florian Sotoca en Lequipe

Nacidos en Narbona
Delanteros centro de fútbol
Futbolistas de Francia
Futbolistas del Football Club de Martigues
Futbolistas del Montpellier Hérault Sport Club
Futbolistas del Grenoble Foot 38
Futbolistas del Racing Club de Lens